Reconstrucció (Estats Units), període que seguí la Guerra Civil dels Estats Units i durant el qual els estats meridionals, que s'havien adherit a la derrotada Confederació, foren reintegrats a la Unió
 Reconstrucció lingüística, procés d'establiment dels trets de l'avantpassat no documentat d'una o més llengües donades
 Reconstrucció històrica, activitat que prova de reproduir esdeveniments històrics
 Reconstrucció de la profunditat d'una imatge
 Reconstrucció Socialista del País Valencià (RSPV), grupuscle polític valencià format cap al 1971 per antics militants del Partit Socialista Valencià
 Agència Europea per a la Reconstrucció, agència de la Unió Europea que tenia l'objectiu de gestionar els programes de reconstrucció als països dels
 Banc Internacional per a la Reconstrucció i el Desenvolupament, organització internacional la missió del qual era finançar la reconstrucció dels països devastats per la Segona Guerra Mundial